

Anno 
 1837 – (MDCCCXXXVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1837 a.C.

Matematica 
 1837 – numero naturale

Astronomia 
 1837 Osita – asteroide della fascia principale del sistema solare

Altro 
 1837 – marchio di birra canadese